Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 46001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 31 sierpnia 1951 do 12 czerwca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

46001-46100

46101-46200

46201-46300

46301-46400

46401-46500

46501-46600

46601-46700

46701-46800

46801-46900

46901-47000

Przypisy 

Lista planetoid 046001-047000